Rigips steht für 

 Saint-Gobain Rigips, deutscher Hersteller von Trockenbausystemen, Putzsystemen und Dämmstoffen
 Gipskarton, im deutschen Sprachraum generalisierter Markenname